Franciaország
Thoiry, település Ain megyében
Thoiry, település Savoie megyében
Thoiry, település Yvelines megyében